Kalund ist der Familienname folgender Personen:

 Bodil Kaalund (1930–2016), dänische Grafikerin, Malerin und Schriftstellerin
 Hans Vilhelm Kaalund (1818–1885), dänischer Dichter
 Kristian Kaalund (1844–1919), dänischer Lehrer und Philologe
 Lars Kaalund (* 1964), dänischer Schauspieler, Drehbuchautor, Dramatiker und Regisseur
 Per Kaalund (* 1937), dänischer Politiker